О-дю-Тем-Шато́-Ламбе́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Мелизе. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70283.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 350 км к востоку от Парижа, в 85 км северо-восточнее Безансона, в 50 км к северо-востоку от Везуля.

На территории коммуны расположен исток реки Оньон. Более 2/3 территории коммуны покрыто лесами.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 449 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 284 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 189 были экономически активными, 95 — неактивными (показатель активности — 66,5 %, в 1999 году было 69,1 %). Из 189 активных жителей работали 162 человека (99 мужчин и 63 женщины), безработных было 27 (11 мужчин и 16 женщин). Среди 95 неактивных 17 человек были учениками или студентами, 42 — пенсионерами, 36 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Старые серебряные шахты (XVI век). Исторический памятник с 1990 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт  
 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона